Кубок Нідерландів з футболу 2011–2012 — 94-й розіграш кубкового футбольного турніру в Нідерландах. Володарем кубка став ПСВ.

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2011

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 грудня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 грудня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 грудня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 січня 2012

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 січня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 лютого 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 лютого 2012

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 березня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 березня 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Нідерландів на soccerway 

2011–2012
Нідерланди
Нідерланди
2011 у нідерландському спорті
2012 у нідерландському спорті